Sissamba peut désigner :
 Sissamba, la localité située dans le département de Lâ-Todin au Burkina Faso,
 Sissamba, la localité située dans le département de Ouahigouya au Burkina Faso.